Charles Schneider peut désigner :
 Charles Schneider (1851-1914), député du Territoire de Belfort ;
 Charles Schneider (1881-1953), maître verrier français ;
 Charles Schneider (1898-1960), industriel français, membre de la famille Schneider ;
 Charles Schneider (né en 1959), acteur français.